Sterre der Zee, een naam van Maria (moeder van Jezus) en oorspronkelijk een titel van de godinnen Isis, Ishtar, Aphrodite en Venus
 Stella Maris (1918), een Amerikaanse stomme film uit 1918 
 Uruguay Air Force vlucht 571 of de Andesvliegramp (13 oktober - 23 december 1972)
 Stella Maris (schip, 1929), een varend monument
 Stella Maris College, scholengemeenschap in Meerssen
 Stella Maris, zeemanshuis aan de Willemskade 13 te Rotterdam (later Maritime hotel genoemd)
 Our Lady Star of the Sea Church, kerk toegewijd aan Stella Maris in Quilty, Ierland
 Stella Maris, een historische schelmenroman van Joseph O'Connor uit 2002 (ISBN 90 388 5519 2)
 Stella Marisklooster, een klooster in Israël
Zie ook Maris Stella